

W Polsce 
 Mrzygłód – część miasta Myszków
 Mrzygłód – dawna gmina wiejska, istniejąca do 1954 roku oraz w latach 1973–1976
 Mrzygłód – dawna gromada w powiecie myszkowskim
 Mrzygłód – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Mrzygłód – dawna gromada w powiecie sanockim
 Mrzygłód – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Gniezno, na Pojezierzu Gnieźnieńskim

Zobacz też 
 Mrzygłody, Mrzygłody Lubyckie